Ханг:

 Ханг — перкуссионный инструмент, состоящий из двух соединенных металлических сферических сегментов.
 Ханг — контактный диакритический знак тайской письменности.